

Astronomia
 13101 Fransson – asteroide della fascia principale
 14105 Fransson – antica denominazione dell'asteroide 14105 Nakadai

Persone
 Alexander Fransson – calciatore svedese
 Jenny Fransson – lottatrice svedese
 Johan Fransson – hockeista su ghiaccio svedese